Nowohujwynske (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Schytomyr mit etwa 5300 Einwohnern (2014).

Die Ortschaft im Rajon Schytomyr wurde 1973 gegründet und erhielt im selben Jahr den Status einer Siedlung städtischen Typs. Der größte Arbeitgeber im Ort ist das Panzerwerk Schytomyr ().

Nowohujwynske liegt am Ufer der Hujwa, ein 97 km langer Nebenfluss des Teteriw, etwa 10 km südlich von Schytomyr. Westlich der Ortschaft verläuft die Fernstraße M 21/ E 583.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Nowohujwynske (/Nowohujwynska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die 2 Siedlungen städtischen Typs Oserne und Hujwa sowie die 21 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete sie zusammen mit dem Siedlungen städtischen Typs Oserne und Hujwa die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Nowohujwynske (Новогуйвинська селищна рада/Nowohujwynska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Nowohujwynske Teil der Gemeinde:

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Rajon Schytomyr
Gegründet 1973